Сангихуела има више значења:

 Сангихуела (Ескобедо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сангихуела (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сангихуела (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику